H.H. Nicolaas en Barbara (Amsterdam), een kerkgebouw in Amsterdam-West, ook bekend als De Liefde
H.H. Nicolaas en Barbara (Valkenburg), een kerkgebouw in Valkenburg (Limburg)